João, Conde de Montizón (1822-1887), pretendente Carlista;
 João de Bourbon, Conde de Barcelona (1913-1993), pretendente durante o Franquismo, avô do atual rei Filipe VI.

Desambiguações de antropônimos